John McArthur Junior – amerykański architekt
 John McArthur – amerykański generał
 John McArthur – australijski futbolista
 John Duncan McArthur – kanadyjski przemysłowiec
 John H. McArthur – dziekan Harvard Business School

Zobacz też:
 John Macarthur – brytyjski oficer
 John MacArthur